Die Zweite Division 1937/38 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1937 und endete im Mai 1938.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu jeweils 14 Vereinen. Jedes Team spielte an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Letztplatzierten in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1937/38